Voir :
 Forces armées royales (Maroc) pour l’armée marocaine ;
 Association sportive des Forces armées royales : Club de football de l'armée marocaine;
 Forces armées royales khmères pour l’ancienne armée cambodgienne.